Люк Ньюберри (; род. 19 февраля 1990, Эксетер, Девоншир, Англия, Великобритания) — английский актёр, известный по роли Кирена Уокера, главного героя в мини-сериале на телеканале BBC Three «Во плоти», который был показан в 2013 году.

Биография 
Люк Ньюберри родился 19 февраля 1990 года в городе Эксетер, графства Девоншир, Англия. Учился в колледже Эксетера, затем, в 2011 году окончил театральное училище Бристоль Олд Вик.

Дебютировал в кино в 1997 году в короткометражном фильме «Один».

В 2011 году сыграл Тедди Люпина в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2».

В 2014 году был номинирован на премию «British Academy Television Awards» в категории «Лучшая мужская роль» за роль в сериале «Во плоти».

Фильмография

Примечания

Ссылки